All Rise:
 All Rise — альбом 2020 года джазового музыканта Грегори Портера.
 All Rise — альбом 2001 года группы Blue.
 Всем встать (телесериал) () — американский драматический телесериал 2019 года.